Эрин Хэнсон  — американская художница, создательница современного стиля живописи «открытый импрессионизм».

Биография 
Эрин Хэнсон родилась в 1981 г. в Силвер-Лейк, Лос-Анджелес, Калифорния, США.

Её мать преподавала в школе, где училась Эрин и три её младших брата. Отец работал программистом. С раннего детства Хэнсон отличалась разносторонностью интересов. При поступлении в школу она мечтала стать художницей, танцовщицей или учёным. В младших классах Эрин познакомилась с творчеством Винсента Ван Гога. Картина «Ирисы» произвела на неё колоссальное эстетическое впечатление, что послужило началом её любви к импрессионизму.

Семья и школьные преподаватели поддерживали таланты и стремления девочки. К десяти годам Хэнсон уже умела писать акварелью, акрилом и маслом. Отец обучал Эрин программированию, и в одиннадцать лет она одержала победу на школьной научной ярмарке. В возрасте двенадцати лет юная художница начала подрабатывать в студии настенной живописи «Paintin' Place», находившейся неподалеку от школы. Там она принимала участие в создании фресок для оформления интерьеров казино и ресторанов. Одним из заказчиков компании был отель-казино «Стратосфера Лас-Вегас». Работая в студии, Хэнсон изучала колористику и технику акриловой живописи, практикуясь на 40-футовых полотнах. Два года спустя Эрин получила школьную стипендию и начала обучение в колледже искусств и дизайна Отис, сосредоточив своё внимание на фигуративной живописи.

Хотя Хэнсон активно занималась рисованием, она не планировала становиться профессиональной художницей. Увлечение научной фантастикой, в частности произведениями Роберта Хайнлайна и Айзека Азимова, побудило её сделать свой дальнейший выбор в пользу науки. Поэтому, окончив школу в шестнадцать лет, Эрин поступила в Калифорнийский университет в Беркли на факультет биоинженерии. В университетские годы Хэнсон продолжала обучаться рисованию самостоятельно. В этот период её интересовали японская живопись и графика в стиле комиксов.

Окончив университет со степенью бакалавра в области биоинженерии, Эрин вернулась домой в Лос-Анджелес. Не имея на тот момент чёткой карьерной цели, она начала заниматься продажей программного обеспечения. Затем Хэнсон получила должность управляющего магазином «eBay». Новая работа подвигла её к открытию собственного бизнеса в сфере «self storage». Эрин переехала в Лас-Вегас и вновь стала активно заниматься живописью. Впечатлённая красотой национальных парков «Ред-Рок-Каньон» и «Долина огня», Хэнсон увлеклась скалолазанием. Новое хобби существенно повлияло на её манеру живописи. В этот период она написала свой первый пейзаж в уникальном стиле, который назвала «открытым импрессионизмом» («Open Impressionism»).

Рисуя ландшафты Невады, художница следовала принципу писать по одной картине в неделю, и через год её коллекция насчитывала около 50 полотен. Узнав о фестивале искусств в близлежащем Боулдер-Сити, Эрин решила представить свои лучшие работы публике. Её картины пользовались спросом, на фестивале художница продала 6 из 12 взятых с собой полотен. После успеха в Боулдер-Сити Хэнсон начала активно развивать творческую карьеру и стала постоянным участником фестивалей искусств.

Настоящее время (2019-2020 гг.) 
Сейчас Эрин успешная художница, её картины представлены в музейных коллекциях по всей территории США от Калифорнии до Коннектикута.

Хэнсон активно выставляется в художественных галереях, регулярно завоевывая престижные награды и премии. Также художница занимается чтением лекций и написанием книг о своём творчестве.

В настоящее время Эрин живёт и работает в Сан-Диего, где руководит одной из своих галерей. В помещении площадью 7000 фут² (≈ 650 м²) расположены выставочный зал и студия, а также офис и склад, которые обеспечивают производство печатных изданий и репродукций в технике жикле.

В ноябре 2019 г. Хэнсон открыла свою новую галерею в Кармел-бай-те-Си. В галерее представлена масляная живопись художницы, вдохновленная заливами Кармел и Монтерей, а также окрестными винодельческими регионами.

Творческая манера 
Эрин Хэнсон создательница нового направления в современной живописи — «открытого импрессионизма».

Её уникальный стиль характерен широкими мазками кистью, насыщенными цветами, подчёркнутыми контурами и ярко выраженной текстурой. Художница активно использует техники импасто и алла прима.

Эрин интерпретирует название своей художественной манеры как сочетание «открытости» в технике и пленэризма. «Открытый импрессионизм — это отображение впечатлений от пейзажа, воспоминаний и мимолетных проблесков цвета» — говорит Хэнсон.

Задача открытого импрессионизма — передать подлинное ощущение пребывания на открытом воздухе, чтобы картина в большей мере была отражением эмоционального состояния, нежели фотографическим изображением.

Эрин черпает вдохновение в творчестве Винсента Ван Гога, «Группы семи», раннем калифорнийском импрессионизме и японской живописи. Её художественная манера сочетает элементы классического импрессионизма, фовизма и современного экспрессионизма.

Коллекционеры и поклонники ассоциируют картины художницы с полотнами Моне, Сезанна, Вендта и, в особенности, Ван Гога, чьи вихревые узоры и контрастные цвета послужили для Эрин примером отображения необузданности природы в живописи.

«Одна из моих целей как художницы — возродить популярность импрессионизма в контексте современного искусства» — говорит Хэнсон.

Сейчас открытый импрессионизм преподается в художественных школах и колледжах как стиль современной живописи.

Источники вдохновения и благотворительность 
Главным источником вдохновения для Хэнсон является природа.

Эрин активно путешествует по национальным паркам, занимается пешим туризмом, скалолазанием и фотосафари. Творческий посыл художницы — воодушевить людей вновь наслаждаться естественной красотой окружающих природных ландшафтов.

Хэнсон ежегодно путешествует по плато Колорадо, черпая вдохновение в регионе «Четырех углов», заповедниках «Каньон-де-Шей», «Зайон» и «Долина Монументов». Также её любимыми уголками природы являются Пасо Роблс и национальные парки «Джошуа-Три» и «Анза-Боррего-Дезерт».

«Национальные парки — это сокровища, которыми мы не имеем права пренебрегать. Мои парковые пейзажи это нечто большее, чем художественное самовыражение, это призыв созерцать, сохранять и оберегать эти невероятные природные богатства для будущих поколений» — говорит Эрин.

Следуя своим убеждениям, художница жертвует 10 % доходов от продаж своих картин в поддержку заповедника «Зайон» и на нужды Службы национальных парков США.

Личная жизнь 
Эрин Хэнсон замужем, супруга зовут Пол Шоден.

В июне 2019 г. у пары родилась дочь Сьерра. В будущем супруги планируют завести второго ребёнка и переехать в долину Уилламетт, штат Орегон.

Эрин мечтает приобрести поместье наподобие «Призрачного ранчо» Джорджии О’Кифф, чтобы создать там художественную колонию.

Творческие проекты 
Творчество Хэнсон поражает своим грандиозным масштабом. Некоторые полотна художницы достигают 5 футов (1,52 м) в ширину или высоту.

Одним из ярких примеров такого творческого размаха является картина «Цветочное поле» (англ. «Field of Blooms»), вдохновленная панорамной живописью Клода Моне. Полотно «Цветочное поле» достигает рекордного размера 13 на 9 футов (3,96 м × 2,74 м).

В знак уважения к творчеству Ван Гога и Моне художница создала серии оммажей «Подсолнухи» и «Кувшинки».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Эрин Хэнсон
 Эрин Хэнсон в Instagram
 Эрин Хэнсон на Facebook
 Страница художественной галереи Эрин Хэнсон в Сан-Диего на Facebook
 Страница Эрин Хэнсон на Pinterest

Художницы США XXI века
Художники-импрессионисты
Художники-импрессионисты США
Художницы по алфавиту
Художницы XXI века
Художницы США
Выпускники Калифорнийского университета в Беркли
Импрессионизм
Современные художники
Современные художники США
Художники-пейзажисты
Художники-пейзажисты США